Historische geografie